Pietro I di Borbone – duca francese
 Pietro II di Borbone – nobile francese
 Pietro di Borbone-Due Sicilie – principe spagnolo
 Pietro di Borbone-La Marche – nobile francese
 Pietro di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Pietro Carlo di Borbone-Spagna – infante di Spagna e Portogallo